Václav Smiřický ze Smiřic může být:

 Václav Smiřický ze Smiřic, otec Hynka I. a Jana I. Smiřického ze Smiřic († 1453)
 Václav Smiřický ze Smiřic (asi 1435–1470), syn Jana I. Smiřického ze Smiřic
 Václav (Vaněk) Smiřický ze Smiřic (1524–1586), syn Ladislava Smiřického ze Smiřic († po 1544)
 Václav Smiřický ze Smiřic († 1525), syn Jana II. Smiřického ze Smiřic (1470–1506)
 Václav Smiřický ze Smiřic (1564–1593), syn Albrechta Smiřického ze Smiřic (1528–1566) z náchodské linie rodu

 další
 Albrecht Václav Smiřický ze Smiřic (1590–1614), poslední mužský člen náchodské linie rodu

Související články 
 Smiřičtí ze Smiřic

Smiřičtí ze Smiřic